Леони́д Я́ковлевич Белы́х (род. 23 ноября 1950 года, село Бичура, Бичурский аймак, Бурят-Монгольская АССР, РСФСР, СССР) — советский и российский инженер-авиастроитель, кандидат экономических наук, управляющий директор акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» (1998-2021), заместитель генерального директора АО "Вертолеты России" (с июня 2021 года), Герой Труда Российской Федерации (2020).

Примечания

Ссылки 
 Биография Леонида Белых // Сангха России

Инженеры России
Выпускники Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Выпускники Академии труда и социальных отношений
Кандидаты экономических наук
Депутаты Народного Хурала Республики Бурятии
Члены «Единой России»